Синхронізація (техніка)
 Синхросигнал
 Синхронізація (інформатика):
 синхронізація процесів
 синхронізація даних
 Синхронізація коливань
 Синхронізація фотоспалаху
 Синхронізація в нейробіології — динамічний режим, який характеризується періодичною одночасною активацією певної популяції нейронів.

Див. також 
 Синхронність

Посилання 
  СИНХРОНІЗАЦІЯ УРЕ